Tomcat (томкэ́т) — . Термин происходит от литературного персонажа XVIII века, кота по имени Том.

 Apache Tomcat — веб-сервер и контейнер сервлетов на языке Java.
 Beretta 3032 Tomcat — самозарядный пистолет.
 Grumman F-14 Tomcat — истребитель.

См. также 
 Кот Том — персонаж мультсериала «Том и Джерри».
 Pussycat — голландская поп-группа (1976—1986).
 Кот (значения)
 Кошка (значения)